Fangauer 
ist ein deutscher Familienname, der aus der lautgemäßen Übertragung des niederländischen Nachnamens "van den Goer" ins Deutsche entstand. Die Fangauer sind Nachfahren des Barons Konrad van den Goer, welcher 1318 erstmals erwähnt wurde. 

Er ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg M. Fangauer (1887–1956), Oblate des hl. Franz von Sales
 Paschalis Fangauer (1882–1950), deutscher Benediktinermönch